Tallon Griekspoor era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Márton Fucsovics ha sconfitto Fábián Marozsán con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Zhang Zhizhen (primo turno)
  Márton Fucsovics (campione)
  Norbert Gombos (quarti di finale)
  Tomáš Macháč (semifinale)

  Tim van Rijthoven (quarti di finale) 
  Jurij Rodionov (secondo turno, ritirato) 
  Jelle Sels (primo turno) 
  Jozef Kovalík (secondo turno)

Qualificati 

  Viktor Durasovic (secondo turno)
  Cem İlkel (semifinale)
  Illja Marčenko (secondo turno)

  Hamad Međedović (primo turno) 
  Henri Squire (primo turno) 
  Stefano Travaglia (secondo turno)

Wildcard 

  Jakub Menšík (primo turno)
  Lukáš Pokorný (primo turno)

  Peter Benjamín Privara (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Slovak Open 2022